Чурриана-де-ла-Вега () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 7 км². Население — 12448 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Excmo. Ayuntamiento de Churriana de la Vega
 Situación de Churriana de la Vega
 Club de Mountain Bike de Churriana de la Vega

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады